Kettner:
 Grażyna Kettner (1954, Słupsk – 2003, Warszawa), polska piosenkarka
 Marie Kettnerová (1911, Praga – 1998, Londyn), czeska tenisistka stołowa reprezentująca Czechosłowację
 Hughes & Kettner – niemiecka firma produkująca wzmacniacze i efekty gitarowe